Hans Mild, né le  à Stockholm en Suède et mort le , est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace qui évoluait en position d'ailier.

Biographie

Carrière

Carrière en club

Carrière internationale

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1954-1955 || IK Göta || Division 1
|| - || - || - || - || - || || || || ||
|-
| 1955-1956 || Djurgårdens IF Hockey || Division 1
|| - || 8 || - || - || - || || || || ||
|-
| 1956-1957 || Djurgårdens IF Hockey || Division 1
|| - || 9 || - || - || - || || || || ||
|-
| 1957-1958 || Djurgårdens IF Hockey || Division 1
|| 13 || 10 || 8 || 18 || - || 6 || 2 || 3 || 5 || -
|-
| 1958-1959 || Djurgårdens IF Hockey || Division 1
|| - || - || - || - || - || 6 || 2 || 0 || 2 || 2
|-
| 1959-1960 || Djurgårdens IF Hockey || Division 1
|| - || 6 || - || - || - || - || 2 || - || - || -
|-
| 1960-1961 || Djurgårdens IF Hockey || Division 1
|| - || 10 || - || - || - || - || 1 || - || - || -
|-
| 1961-1962 || Djurgårdens IF Hockey || Division 1
|| - || - || - || - || - || || || || ||
|-
| 1962-1963 || Djurgårdens IF Hockey || Division 1
|| 20 || 12 || 10 || 22 || 26 || || || || ||
|-
| 1963-1964 || Djurgårdens IF Hockey || Division 1
|| - || 12 || 4 || 16 || 2 || || || || ||
|-
| 1964-1965 || Hammarby IF || Division 2
|| - || - || - || - || - || || || || ||
|-
| 1965-1966 || Hammarby IF || Division 1
|| 19 || 2 || 7 || 9 || 10 || || || || ||
|-
| 1966-1967 || Hammarby IF || Division 1
|| 18 || 7 || 4 || 11 || 4 || || || || ||
|-
| 1967-1968 || Hammarby IF || Division 2
|| - || - || - || - || - || || || || ||
|-
| 1968-1969 || Hammarby IF || Division 1
|| 18 || 7 || 4 || 11 || 4 || || || || ||

Notes et références 

Naissance en juillet 1934
Naissance à Stockholm
Joueur international suédois de hockey sur glace
Joueur du Djurgårdens IF (hockey sur glace)
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1964
Médaillé d'argent olympique suédois
Entraîneur suédois de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Footballeur international suédois
Joueur du Djurgårdens IF
Joueur de l'IK Sirius
Entraîneur suédois de football
Joueur suédois de bandy
Décès en décembre 2007
Décès à 73 ans
Membre du Temple de la renommée du hockey suédois